Морельсе () — голландская фамилия. Известные носители:
 Морельсе, Иоганн (ок. 1603—1634) — голландский художник.
 Морельсе, Паулюс (1571—1638) — голландский художник-портретист эпохи барокко.
  (1615—1666) — голландский юрист и бургомистр Утрехта.

См. также 
  — парк в Утрехте.